Johann Strauss se poate referi la:
 Johann Strauss (tatăl) (1804 - 1849),
 Johann Strauss (fiul) (1825 - 1899).